I чемпионат мира по волейболу среди женских старших молодёжных команд (игроки до 23 лет — не старше 1991 года рождения) проходил с 5 по 12 октября 2013 года в мексиканских городах Тихуана и Мехикали.

Новый турнир был включён в календарь Международной федерации волейбола 3 декабря 2012 года. Изначально его планировалось провести с 12 по 21 июля 2013 года, но позднее сроки проведения были перенесены на октябрь.

В соревновании приняли участие 12 сборных: по 2 команды от каждой из 5 континентальных зон, команда страны-организатора (Мексика) и сборная США, допущенная к участию по мировому рейтингу для национальных сборных. После отказа от участия сборной Алжира, Международная федерация волейбола предлагала занять вакансию сборным России и Сербии, но они не воспользовались этой возможностью и в итоге путёвка на чемпионат мира была предоставлена Германии.

Групповой этап

Группа A (Тихуана)

Группа B (Мехикали)

Плей-офф (Тихуана)

Матчи за 5—8-е места

Матчи за 1—4-е места

Символическая сборная 

Самым ценным игроком турнира признана Яо Ди.

Итоговое положение

См. также 
 Чемпионат мира по волейболу среди мужских старших молодёжных команд 2013

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира на сайте Международной федерации волейбола

Международные соревнования по волейболу в Мексике
Чемпионаты мира в Мексике
Октябрь 2013 года